Испытание огнём () — вторая книга серии «Бегущий По Лабиринту» в жанре молодёжной антиутопии. Роман был издан в 2010 году издательством Delacorte Press. В России книга была издана в 2014 году, хотя ранее любительский перевод книги был выложен в Интернете под названием «Сквозь топку».

По первой и второй книге серии «Бегущий По Лабиринту» компанией Fox сняты 
одноименные фильмы,  .

Сюжет 
Лабиринт пройден, но Томасу, Ньюту, Минхо и прочим глэйдерам не приходится расслабляться.

Таинственное руководство Порока —секретной организации, устроившей гонки на выживание, — назначает ребятам новые, смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет переход по раскаленной пустыне и встреча с жертвами неизлечимой болезни, которые отличаются буйным нравом и непредсказуемым поведением.

И словно этого недостаточно, глэйдеры оказываются в сетях предательства. Кому верить, если лучший друг ни с того ни с сего начинает тебя ненавидеть?

Основные персонажи 
 Томас — главный герой книги. Один из наиболее значимых фигур в игре ПОРОКа.
 Тереза — подруга Томаса, способна общаться с Томасом телепатическим путём.
 Минхо — куратор Бегунов. В «Испытании огнём» становится лидером для всех глэйдеров.
 Ньют — близкий друг Томаса, бывший Бегун.
 Бренда — шиз, присоединилась к глэйдерам во время перехода Жаровни.
 Хорхе — лидер шизов, присоединился к глэйдерам во время перехода Жаровни.
 Эрис — единственный юноша в группе «B», способен общаться с Терезой и Томасом телепатическим путём.

Другие книги в серии 
 Бегущий По Лабиринту (2009 год)
 Лекарство От Смерти (2011 год)
 Ордер На Убийство (приквел) (2012 год)

Ссылки 
 Официальный сайт писателя

Примечания 

Бегущий в лабиринте
Книги по алфавиту
Книги 2010 года
Постапокалиптические романы